Agatha Christie: The ABC Murders peut désigner :

 Agatha Christie: The ABC Murders, développé par Black Lantern Studios et sorti sur Nintendo DS en 2009 ;
 Agatha Christie: The ABC Murders, développé par Artefacts Studio et sorti sur PC, PS4, Xbox One et Mac en 2016.

Voir aussi